Abitibi
Abitibi-Ouest
Rio Abitibi
Abitibi-Témiscamingue
Lago Abitibi
Condado de Abitibi

Desambiguações de topônimos